За́падный фронт:
 Западный фронт Первой мировой войны — театр военных действий Первой мировой войны в Западной Европе.
 Западный фронт (Первая мировая война, Россия) — оперативно-стратегическое объединение русских войск в Первой мировой войне.
 Западный фронт (Гражданская война, красные) — оперативно-стратегическое объединение войск РККА во время Гражданской войны.
 Западный фронт (Гражданская война, белые) — оперативно-стратегическое объединение войск Государства Российского во время Гражданской войны.
 Западный фронт Второй мировой войны (1939—1945) — западноевропейский театр военных действий Второй мировой войны.
 Западный фронт (Великая Отечественная война) (1941—1945) — оперативное объединение войск РККА в годы Великой Отечественной войны.
 Западный фронт ПВО (1943—1945) — оперативно-стратегическое объединение войск ПВО в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.
 Западный фронт — музыкальный коллектив.

См. также 
 Второй (западный) фронт (1943—1945) во Вторую мировую войну.